Grangeville – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kings
 Grangeville – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Idaho